Gordini is een Franse sportwagenfabrikant. Het bedrijf is opgericht door Amédée Gordini die als bijnaam "Le Sorcier" (De Tovenaar) had. De zoon van Amédée, Aldo Gordini, werkte als monteur voor het bedrijf en was daarnaast coureur voor het Gordini team.

Gordini nam deel aan de Formule 1 van 1950 tot 1956.

Van 1962 tot 1969 werkte Gordini samen met Renault en werd onder de naam Renault-Gordini aan de 24 uur van Le Mans deelgenomen. Na deze periode ging Gordini met pensioen en verkocht hij zijn bedrijf aan Renault. Op 1 januari 1976 werd René Vuaillat directeur van Gordini.

Renault gebruikte de naam Gordini als aanduiding voor sportieve versies van onder meer de Renault Dauphine, Renault 5, Renault 8 en de Renault 12.

In november 2009 kondigde Renault aan dat de naam Gordini gebruikt zou gaan worden voor een exlusive en sportieve lijn van auto's, net zoals Fiat de naam Abarth gebruikt.. Renault-COO Carlos Tavares zei het volgende over de merknaam Gordini: “Renaultsport models will be sporty and Gordini will be a step beyond – the ultimate track-focused car. A Gordini will only be sold for the road as a derivative of a special track car.”

Formule 1-resultaten

(† Coureurs reden gezamenlijk één wedstrijd)

Formule 1-team
F1
Formule 1 in Frankrijk
Formule 1-motorfabrikant